

Patronyme 
Le nom de Joliot-Curie vient du patronyme Joliot associé à celui de la famille Curie. Il est porté notamment par les personnalités suivantes :

Frédéric Joliot-Curie (1900-1958), physicien français
x Irène Joliot-Curie (1897-1956), scientifique française (fille de Pierre et Marie Curie)
└─> Hélène Joliot-Curie (° 1927), devenue Hélène Langevin-Joliot
└─> Pierre Joliot-Curie (° 1932), biologiste français

Autres
 Pic Joliot-Curie, montagne de la péninsule Rallier du Baty dans les îles Kerguelen, nommé en l'honneur de Frédéric Joliot-Curie.
 Joliot-Curie, cratère vénusien, nommé ainsi en l'honneur d'Irène Joliot-Curie.
 Joliot-Curie - Chateaubriand, une station du métro de Rennes.